Warlock is een Engelse benaming voor een zwarte magiër: een magiër die zwarte magie beoefent, en kan ook verwijzen naar:

 Warlock (Charmed), personages in de televisieserie Charmed
 Warlock (1959), een film uit 1959 onder regie van Edward Dmytryk
 Warlock (1989), film uit 1989 onder regie van Steve Miner
 The Warlocks, vroegere naam van de band Grateful Dead
 Warlock (band), Duitse band uit de jaren tachtig
 Warlock (computerspel), een computerspel uit 1995
 Billy Warlock, Amerikaans acteur
 Peter Warlock, Brits componist-schrijver
 Warlock (World of Warcraft), een klasse in World of Warcraft, een computerspel
 Warlock (Destiny), een klasse in de computerspellen Destiny en Destiny 2